Carlos Alfaro Martínez (n. 1983), futbolista valencià
 Carlos Alfaro Moreno (n. 1964), exfutbolista argentí

 (n. 1960), actor i director de teatre valencià